Falklandy – wyspy na południowym Atlantyku
 Falklandy – osiedle pomiędzy Siemianowicami Śląskimi a Chorzowem
 Falklandy – potoczna nazwa os. Piastowskiego w Kętrzynie